Толмачёва — женская форма фамилии Толмачёв, а также название двух населённых пунктов в России.

 Фамилия 
 Толмачёва, Анастасия Олеговна (род. 1995) — российская биатлонистка.
 Толмачёва, Валентина Ивановна (1933—2021) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, доярка.
 Толмачёва, Елена Геннадьевна (род. 1976) — российский египтолог, кандидат исторических наук.
 Толмачёва, Лилия Михайловна (1932—2013) — советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка РСФСР (1981).
 Толмачёва, Ольга Владимировна (род. 1963) — советская и российская волейболистка, чемпионка мира (1990).
 Толмачёва, Татьяна Александровна (1907—1998) — советская фигуристка, тренер, основоположник советской школы фигурного катания.
 Толмачёва-Карпинская, Евгения Александровна (1874—1963) — переводчик и историк геологии. Населённые пункты 
 Толмачёва — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Толмачёва — деревня в Алапаевском районе Свердловской области.

 Другие значения 
 Толмачёво
 Сёстры Толмачёвы
 Вулкан Толмачёва
 Озеро Толмачёва
 Река Толмачёва
 Толмачёв Дол
 Верхняя Толмачёва
 Левая Толмачёва
 Правая Толмачёва
 Сухая Толмачёва
 Токмачёва